Токопилья:

 Токопилья — город и морской порт в Чили.
 Токопилья — провинция в Чили в составе области Антофагаста.